Altar steht für:
 Altar, Opfertisch
 Altar (Album), Musikalbum
 Altar (Sternbild)
 das Wedge Tomb von Altar in Irland
 Altar (niederländische Band)
Geografie
 Altar (Berg), Antarktis
 Altar Peak, Antarktis
 Altar (Sonora), mexikanische Stadt
 El Altar, Vulkan in Ecuador
 Altar Creek, Fluss im US-Bundesstaat Indiana
 Altar Wash, Fluss im US-Bundesstaat Arizona

 The Altar (Wales) Kammergrab

Siehe auch: